Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 24 июля 2021 года на стрельбище «Асака» на базе Сухопутных сил самообороны Японии. В соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из 29 стран.

Победителем соревнований стал Джавад Форуги из Ирана, установивший новый олимпийский рекорд в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Для страны эта медаль стала первой на Олимпиаде 2020. Примечательно, что победитель в данном виде программы на прошедших олимпийских играх в Рио Хоанг Суан Винь даже не смог пробиться в финал, заняв лишь 22 строчку в квалификационном туре.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация

Финал